Tomillo fino puede referirse a:
 el nombre común de la planta Thymus hyemalis; o
 el nombre común de la planta Thymus vulgaris.